ENSO – fenomeno meteo-climatico
 Ensō – parola giapponese
 ENSO – Codice aeroportuale ICAO dell'Aeroporto di Stord-Sørstokken, Stord, Norvegia